Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Akron 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Nancy Gunter 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Billie Jean King (Campionessa)
 Virginia Wade (secondo turno)
 Nancy Gunter (finale)
 Rosie Casals (quarti di finale)

 Val Ziegenfuss (secondo turno)
 Laura Dupont (primo turno)
 Karen Krantzcke (primo turno)
 Julie Heldman (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Akron 1974